Dino D'Alessi (1942) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Giuseppe d'Alessi (1612-1647) – battiloro palermitano
 Vittorio D'Alessi (1884-1949) – vescovo cattolico italiano